

Віслиця — місто в Буському повіті Свентокшиського воєводства
 Віслиця — гміна в Буському повіті Свентокшиського воєводства
 Вісьлиця — село в гміні Скочув Цешинського повіту Сілезького воєводства